

Toponymes 
Andarab, ou Anderab, () peut faire référence à :

Afghanistan 
 Anderab, rivière d'Afghanistan qui coule dans la province de Baghlan, affluent du Kunduz.
 Andarab, ville chef-lieu du district homonyme, dans la province de Baghlan, en Afghanistan.

Iran 
 Andarab, nom de deux villages, tous deux situés dans l'ouest de l'Iran.